Rozgrywki o Puchar Rosji w piłce siatkowej mężczyzn w 2010 roku (Кубок России) zainaugurowane zostały 17 września 2009 roku.

Rozgrywki składały się z fazy kwalifikacyjnej, gdzie drużyny z niższych lig i Superligi rozgrywały mecze w czterech grupach. Z każdej grupy awans uzyskały po cztery zespoły. W drugiej fazie grupowej kluby, które awansowały z fazy kwalifikacyjnej podzielone zostały na cztery grupy. Do fazy finałowej awansował zwycięzca każdej z grup.

Turniej finałowy rozegrany był w dniach 24–25 grudnia 2009 roku w hali Sever w Nowosybirsku.

Zdobywcą Pucharu Rosji została drużyna , która zapewniła sobie grę w Lidze Mistrzów w sezonie 2011/2012.

Terminarz

Drużyny uczestniczące

Faza kwalifikacyjna

Grupa 1 
Tabela

Źródło: Punktacja: 3:0 i 3:1 – 3 pkt; 3:2 – 2 pkt; 2:3 – 1 pkt; 1:3 i 0:3 – 0 pkt

Wyniki spotkań

Grupa 2 
Tabela

Źródło: Punktacja: 3:0 i 3:1 – 3 pkt; 3:2 – 2 pkt; 2:3 – 1 pkt; 1:3 i 0:3 – 0 pkt

Wyniki spotkań

Grupa 3 
Tabela

Źródło: Punktacja: 3:0 i 3:1 – 3 pkt; 3:2 – 2 pkt; 2:3 – 1 pkt; 1:3 i 0:3 – 0 pkt

Wyniki spotkań

Grupa 4 
Tabela

Źródło: Punktacja: 3:0 i 3:1 – 3 pkt; 3:2 – 2 pkt; 2:3 – 1 pkt; 1:3 i 0:3 – 0 pkt

Wyniki spotkań

Faza półfinałowa

Grupa A 
Tabela

Źródło: Punktacja: 3:0 i 3:1 – 3 pkt; 3:2 – 2 pkt; 2:3 – 1 pkt; 1:3 i 0:3 – 0 pkt

Wyniki spotkań

Grupa B 
Tabela

Źródło: Punktacja: 3:0 i 3:1 – 3 pkt; 3:2 – 2 pkt; 2:3 – 1 pkt; 1:3 i 0:3 – 0 pkt

Wyniki spotkań

Grupa C 
Tabela

Źródło: Punktacja: 3:0 i 3:1 – 3 pkt; 3:2 – 2 pkt; 2:3 – 1 pkt; 1:3 i 0:3 – 0 pkt

Wyniki spotkań

Grupa D 
Tabela

Źródło: Punktacja: 3:0 i 3:1 – 3 pkt; 3:2 – 2 pkt; 2:3 – 1 pkt; 1:3 i 0:3 – 0 pkt

Wyniki spotkań

Turniej finałowy

Półfinały

Mecz o 3. miejsce

Finał

Klasyfikacja końcowa

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 logo

2010 w piłce siatkowej
Puchar Rosji w piłce siatkowej mężczyzn
2010 w Rosji